Kroatië
 Ivanje (Cres), een plaats in de Kroatische gemeente Cres

Montenegro
 Ivanje (Bijelo Polje), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bijelo Polje
 Ivanje (Nikšić), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Nikšić

Servië
 Ivanje (Bojnik), een plaats in de Servische gemeente Bojnik
 Ivanje (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje